Газали Касботович Шурдумов () — советский и российский ученый-химик. Один из основоположников высшей химической школы КБР. Основоположник научной школы физической химии КБГУ. Создатель Центра ионных расплавов в Северо-Кавказском регионе. Основатель научного направления «Высокотемпературная химия молибдена и вольфрама». Первый ученый, внедривший расплавную технологию для практического применения природных ресурсов республики. Заложил основы создания Института химии и технологии молибдена и вольфрама РАН в РФ. Первый ученый-химик КБР, чьи разработки были внедрены в производство всесоюзного значения (СССР). Пионер наукоемкой экономики КБР. Последователь школы физико-химического анализа акад. Н. С. Курнакова. Первый доктор химических наук в области физической химии в КБР, первый кандидат химических наук в родном селении Заюково и один из первых кандидатов химических наук КБР, Почетный работник высшего образования РФ, Заслуженный деятель науки КБР, Академик АМАН, член-корр. РАЕ, член Северо-Кавказской региональной секции химии твердого тела Научного совета Академии наук СССР (первый из ученых республики). Лауреат премии ВДНХ СССР. Внес существенный и основополагающий вклад в становление и развитие науки и образования в КБР. Ученый, педагог, просветитель, реформатор, историк химической науки, философ, общественный деятель.

Биография 
Родился 20.10.1934 г. в сел. Заюково Баксанского района КБР (Эльбрусского района КАССР). 

С 1952 г - студент естественного и физико-математического факультетов КГПИ. В 1956 году окончил естественный факультет КГПИ. В течение года после выпуска преподавал химию в средней школе родного села. С 1957 по 1959 гг. — ассистент кафедры химии КБГУ, 1959—1962 гг. — аспирант Ростовского н/Д государственного университета, 1963—1964 гг. — научный сотрудник лаборатории химической науки НИФМИ РГУ, с 1964 г. — ассистент, старший преподаватель кафедры неорганической и биологической химии КБГУ, воглавлял кафедры химии КБГУ более 30 лет - 1966—1977 гг. — доцент, заведующий кафедрой органической и биологической химии КБГУ, 1977—1983 гг. — заведующий кафедрой физической химии КБГУ, 1988—1998 гг. — заведующий кафедрой неорганической и физической химии КБГУ. Результаты деятельности под его руководством как ученого-лидера и перспективы позволили Г.К. Шурдумову начать в 1992 г. организацию Института химии и технологии молибдена и вольфрама. С 1998 г. по 2019 г. — профессор кафедры неорганической и физической химии КБГУ, ведущий научный консультант.  

Г.К. Шурдумов внес фундаментальный вклад в историю КБГУ, становление и развитие вуза. Он - основатель кафедры физической химии КБГУ (1977 г.); основатель Научно-исследовательской лаборатории физической химии ионных расплавов и физико-химических основ синтеза соединений молибдена и вольфрама в конденсированных средах КБГУ (1978 г.); им была внедрена подготовка выпускников химического факультета КБГУ с присвоением квалификации – химик, преподаватель химии и физики по специальности "Химия»; сподвижник создания при КБГУ Колледжа для одаренных детей; автор концепции непрерывного химического образования в КБР; талантливым руководителем и организатором научно-исследовательской работы, им были созданы оснащенные современным оборудованием учебные лаборатории по общим и специальным дисциплинам, сформирован кадровый состав, в результате чего кафедры химического факультета превратились в крупные, хорошо оснащенные подразделения КБГУ. Это позволило развиваться химической науке и высшему химическому образованию КБГУ в соответствии со временем.; в целях обеспечения реализации постановления Комитета по Высшей школе Миннауки России «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации», в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Положением о магистерской подготовке в системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации в КБГУ по шести направлениям открыта магистратура и при активном и ведущем участии Г.К. Шурдумова по специальности 510.504 – Физическая химия при кафедре неорганической и физической химии КБГУ; Газали Касботовичем Шурдумовым впервые в КБГУ открыта аспирантура по физической химии - Диссертационный Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций (Д 212.076.02 по специальности 02.00.04 – Физическая химия); в 1997 г свершился знаменательный исторический факт - по инициативе профессора Г.К. Шурдумова химическое отделение Химико-биологического факультета КБГУ преобразовано в Химический факультет.

Г.К. Шурдумов основатель нового научного направления «Высокотемпературная химия соединений молибдена и вольфрама». Им проведены исследования по проблеме «Гетерогенные равновесия, процессы и свойства фаз в многокомпонентных конденсированных системах, включающих соединения молибдена и вольфрама и синтез на их основе микро- и наноразмерных порошков функциональных материалов».

Исследования, проводившиеся под руководством Г.К. Шурдумова являются вкладом и в теорию физической химии, и в развитие химической технологии.Он внес вклад в химическую технологию как обработки руд вольфрам-молибденовых месторождений, так и в рациональный синтез веществ из молибдена и вольфрама. Г.К. Шурдумову принадлежат технологии синтеза более 30 молибдатов и вольфраматов, имеющих широчайший спектр применения. Он также автор рационального способа синтеза нитритов металлов.

Благодаря ему, свою дорогу в науку нашли 15 кандидатов и 5 докторов химических наук.

Г.К. Шурдумов внес существенный вклад в дело подготовки кадров просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленного производства Кабардино-Балкарской Республики.

Г.К. Шурдумов вывел химическую науку КБГУ на  всесоюзный и мировой уровень:

•        Он «прорубил» окно для КБГУ в целый ряд академических институтов СССР, РФ, вузов Северо-Кавказского федерального округа. (ИОНХ АН СССР, Институты электрохимии и химии твердого тела УРО АН СССР, РГУ, Новочеркасский политехнический институт, Северо-Кавказский технический университет, вузы Дагестана, Осетии, Адыгеи…)

•        Научно-исследовательские работы под руководствои Г.К. Шурдумова были включены в государственные планы экономического и социального развития РСФСР, координационные планы научно-исследовательских работ Научного Совета АН СССР, АН УССР, СКЦВШ и Министерства высшего и среднего образования СССР, планы  Государственного Комитета СССР по науке и технике.

•        Им были заключены Договоры о научно-техническом содружестве химического факультета КБГУ и факультета химической технологии неорганических веществ Северо-Кавказского государственного технического университета, Учебно-научного центра «Азот» СамГТУ и другими.

•        Он - организатор площадок для обмена опытом и передовыми технологиями всесоюзного и зарубежного значения – ряда Всесоюзных совещаний по химии и технологии молибдена и вольфрама, Всесоюзных школ по физической химии ионных расплавов, Всесоюзных семинаров по химии твердого тела, Международного симпозиума по добыче и технологии переработки соединений молибдена.

Г.К. Шурдумов - автор более 500 работ в ведущих российских и международных научных изданиях, им создан и внедрен в учебный процесс ряд спецкурсов и спецпрактикумов, способствовавших повышению качества подготовки специалистов (Химические реакции в ионных расплавах, Высокотемпературная физическая химия, Химия твердого тела, Химия молибдена и вольфрама, Высокотемпературная химия оксидных и сульфидных соединений молибдена и вольфрама, Физическая химия ионных расплавов, Теоретические основы физико-химического анализа, Термодинамические аспекты неорганической химии, Фазовые диаграммы в безводных и водно-солевых системах, Термодинамика необратимых процессов и др.), в числе его работ 5 монографий, 7 учебных пособий с грифом УМО, 17 авторских свидетельств и патентов, 16 утвержденных ТУ на способ получения химических реактивов высокой чистоты, 4 удостоверения о регистрации Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР.

Работы Шурдумова Г. К. по таким важным проблемам как резервные элементы, разработка технологии диспергирования практически важных бертолидных фаз, рациональных методов получения востребованных современной наукой и техникой молибдатов и вольфраматов s-, p- и d-элементов в высокочистом и нанокристаллическом состоянии марки «х.ч.» и др. финансировались ГКНТ СССР, Министерством химической промышленности СССР, Министерством высшего образования СССР, Предприятиями «Почтовый ящик», Министерством образования и науки РФ. 

Научные труды ученого востребованы мировым научным сообществом, цитируются в статьях, диссертациях на соискание ученых степеней зарубежными исследователями, в целом ряде (16-ти) российских и общеизвестных зарубежных справочников, среди которых - Политехнического института Нью-Йорка,  Издательства немецкой академии наук, Института неорганической химии Л. Гмелина общества Макс – Планка (Германия) и др. Г.К. Шурдумов - один их рецензентов фундаментального, вышедшего в издательстве «Наука» (1993 г) справочника "Растворимость и свойства растворов соединений молибдена и вольфрама».

Г. К. Шурдумов – историк химической науки в КБР. Он автор и соавтор двух монографий по истории химии и химического образования в КБР, более 35 публицистических работ о развитии химического образования и науки в республике, деятельности химиков КБГУ.

Г.К. Шурдумовым впервые проведен исторический анализ физической химии как науки, термина «физическая химия».  

Награждён медалями: «За доблестный труд», 1970 год; «Ветеран труда», 1985 год; значком «Победитель социалистического соревнования 1978 года» МВО СССР и ЦК Профсоюзов, 1979 год, Почетными грамотами облсовпрофа, обкома ВЛКСМ, КБГУ, некоторых академических институтов; Нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования РФ». Занесен в энциклопедию «Лучшие люди России», 2007 год; Адыгскую (Черкесскую) энциклопедию, энциклопедию «Пионеры всемирной истории». Британским Международным Биографическим Центром (IBC, Кембридж) включен в число 2000 выдающихся ученых мира за 2008/2009 гг., номинирован как известный профессионал в области науки, избран членом IBC в TOP-100 ученых 2010 года. Награждён Дипломом этой организации за большой вклад в области научных исследований в высокотемпературной химии соединений Mo и W.

Занесен в энциклопедию РАЕ «Ведущие научные школы», в которой представлена информация о его научной школе «Химия и технология молибдена и вольфрама, 2018 год. Занесен в энциклопедию РАЕ „Известные Ученые“ (Ученые России), в котором представлена информация о его научной, педагогической и организационной деятельности, 2018 год. Награждён Орденом „Primus inter pares — Первый среди равных“ в рамках национальной программы РАЕ „Золотой фонд отечественной науки“, 2018 год. Последней и обобщающей работой Шурдумова Газали является учебное пособие „Избранные главы физико-химического анализа и физической химии систем на основе соединений молибдена и вольфрама“, 2019 год.

Шурдумов Газали Касботович воспитал целую плеяду ученых-химиков, которые вечно будут хранить память о нём. Его научное наследие входит в золотой фонд российской и международной химической науки.

Семья 
Супруга:

Шурдумова Н. М. Зам. директора по УМР, Учитель высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ, дважды удостоена звания Соросовский Учитель в области точных наук.

Дети:

Шурдумова М. Г. к.м.н., преподаватель МФ КБГУ, врач.

Шурдумова Э. Г. к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Института права, экономики и финансов КБГУ, член Общественного совета при Министерстве финансов КБР, финансовый консультант.

Шурдумова Л. Г. к.ю.н.

Избранная библиография 
1. Учебные пособия

1) Шурдумов Г. К., Черкесов З. А. Избранные главы по физико-химическому анализу и физической химии систем на основе соединений вольфрама и молибдена [Текст]/ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2019. — 320с.

2) Шурдумов Г. К. Физико-химический анализ и его отношение к теории фазовых равновесий, фундаментальным разделам химии и физики [Текст] Учебное пособие. / Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2006.

3) Шурдумов Г. К. Учебно- и научно-методические разработки для студентов направления 02.01.00 — Химия Магистерская программа 510.504 — Физическая химия [Текст]/ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2008.

4) Шурдумов Г. К. Учебно- и научно-методические разработки для студентов специальности 02.01.01 — Химия [Текст]/ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2008.

5) Шурдумов Г. К. Сульфидные соединения молибдена и вольфрама (синтез, свойства, применение, технология переработки и проблемы дальнейших исследований) [Текст] Учебное пособие./ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2013.

6) Шурдумов Г. К. Температура как критерий направленности обменных реакций во взаимных системах в отсутствие растворителя [Текст] Учебное пособие./ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2013.

7) Шурдумов Г. К., Буздов К. А., Кузамышев В. М., Шустов Г. Б. Термический (термографический) анализ [Текст]/ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2013. — 224с.

8) Шурдумов Г. К. Формальная кинетика реакций, протекающих в гомогенной среде в статических условиях [Текст] Учебное пособие/ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2014.

9) Шурдумов Г. К. Руководство по расчетам многокомпонентных систем [Текст] Учебно-методическое пособие для студентов КБГУ, обучающихся по направлению подготовки 020.100 Химия./ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2014.

10) Шурдумов Г. К., Буздов К. А., Кузамышев В. М., Шустов Г. Б. Химические системы [Текст] / Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2015. — 171с.

2. Монографии

1) Буздов К. А., Шурдумов Г. К. Химическое образование и химическая наука в Кабардино-Балкарском государственном педагогическом институте (1932—1957) и университете (1957—2007) [Текст]/ Издательский центр „Эль-Фа“ — Нальчик, 2007. — 180с.

2) Шурдумов Г. К., Буздов К. А., Кузамышев В. М., Шустов Г. Б. Химическая наука в кабардино-Балкарском педагогическом институте и университете [Текст]/ Кабардино.-Балк. гос. ун-т. — Нальчик: КБГУ, 2009. — 324с.

3) Шурдумов Г. К. и др. Фазовые равновесия, физико-химические свойства и синтез порошков оксидных вольфрамовых бронз в расплавах вольфрамат-борат-оксидных систем [Текст]/ Самарская государственная областная академия Нояновой. — Самара, 2013. — 145с.

4) Шурдумов Г. К. и др. Физико-химические основы оптимизации синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах [Текст]/ Самарская государственная областная академия Нояновой. — Самара, 2013. — 227с.

3. Научные справочники

1) Справочник по неорганической химии Гмелина (Германия)

2) Справочник Джанса „Расплавленные соли“, в его же справочнике „Физические свойства эвтектических расплавов“ (США),

3) В справочнике Керидже Справочник по расплавленным солям. Перевод с англ. т. 1-3 — с. Ленинград, Изд-во „Химия“, 1971, 1972, 1974. G.I. Janz et al. Molten salts

4) Каров З. Г., Мохосоев М. В. „Растворимость и свойства растворов соединений молибдена и вольфрама“ (Новосибирск: Наука, 1993. — 502 с.),

5) Мохосоев М. В., Алексеев Ф. П., Луцык В. И. Диаграммы состояния молибдатных и вольфраматных систем» (Новосибирск: Наука, 1978. — 320 с.)

6) Посыпайко В. И. и др. «Диаграммы плавкости солевых систем» (М.: Химия, Металлургия, 1979. ч. I-III- 1860 с.)

7) Диаграммы плавкости солевых систем. Тройные системы. Под ред. В. И. Посыпайко и Е. А. Алексеевой, М., «Химия», 1977.

8) Я. Шульце «Дифференциальный термический анализ» (Берлин: Изд-во немецкой академии наук, 1969. — 335 с.) и др. Dietrich Schultze «Differentialthermoanalyse» Berlin, 1969—335.

4. Описательная выборка научных статей за последний период:

1) Шурдумов Г. К.

Разработка рационального способа синтеза нанокристаллического молибдата свинца в расплавах системы Na2Mo2O7 — PbCO3 // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. — Иваново: Издательство Ивановский государственный химико-технологический университет — Том: 60. — № 7, 2017. — с. 78-84

В работе представлен материал по взаимодействию димолибдата натрия и карбоната свинца, а также данные по разработке рационального способа синтеза PbMoO4 в расплавах, отличающийся высокими производительностью и выходом целевого продукта марки «х.ч.» в нанокристаллическом состоянии. Для достижения поставленной в работе цели дана термодинамическая оценка возможности синтеза молибдата свинца в расплавах системы Na2Mo2O7-PbCO3. Показано, что термодинамическая вероятность образования молибдата свинца в ряду Na2Mo2O7- PbO(PbO2, PbCO3) максимальна для процесса в системе димолибдат натрия — карбонат свинца. Исходное вещество для синтеза молибдата свинца — димолибдат натрия — синтезирован из перекристаллизованного и обезвоженного молибдата натрия и оксида молибдена (VI). Температура плавления синтезированного димолибдата натрия — 612°С (614 °С — литературные данные). Синтез молибдата свинца осуществлен после тщательного растирания исходных реагентов и просеивания через сито. Температуру процесса синтеза в 650°С поддерживали 1,5 ч до достижения постоянной массы смеси. Затем спек охлаждали до комнатной температуры и выщелачивали горячей (70-80 °С) дистиллированной водой. Осадок молибдата свинца отфильтровывали, промывали на фильтре до отрицательной реакции на молибдат-ион. Синтезированный молибдат свинца сушили, промывали и прокаливали до постоянной массы. Выход свинца (II) молибденовогокислого составляет 99,88 % от теоретического. Анализ полученного продукта основан на реакции взаимодействия PbMoO4 с карбонатом натрия с образованием молибдата натрия, оксида свинца (II) и оксида углерода (IV). Полученный при этом спек выщелачивают горячей дистиллированной водой и отфильтровывают. Осадок обрабатывают уксусной кислотой, из полученного ацетата свинца последний определяют в форме молибдата свинца (осаждение молибдатом натрия). Для определения молибдена из фильтрата от PbO использовали метод обратного осаждения, в виде BaMoO4, являющегося его весовой формой. В работе содержится также материал по идентификации синтезированного продукта современными методами исследования.

2) Шурдумов Г. К.

Твердофазный синтез высокодисперсного молибдата хрома (III) на основе системы Cr2(SO4)3-Na2CO3-MoO3 // Химия в интересах устойчивого развития. — Новосибирск: Издательство: Издательство Сибирского отделения РАН — Том: 24. — № 6. — 2016. — с. 805—810

Предложен синтез востребованного молибдата хрома (III) твердофазным методом на основе системы Cr2(SO4)3-Na2CO3-MoO3, в которой исходная смесь реагентов при термической обработке может преобразовываться в тройные взаимные системы обмена (Na,Cr//CO3,SO4) и вытеснения (Na(Cr)CO3(SO4)-MoO3). Изучены термодинамические параметры указанных реакций и показано, что процессы, связанные с синтезом Cr2(MoO4)3, характеризуются значительной отрицательной энергией Гиббса Dr GT, а это принципиально для достижения поставленной цели. Особую роль в этом отношении играет взаимодействие Cr2(SO4)3 с Na2CO3, в результате которого образуется термодинамически весьма нестабильная фаза — переходное состояние Cr2(СO3)3 — донор высокодефектного Cr2O3. Последний интенсивно реагирует с термически активированным MoO3, образуя молибдат хрома (III). Наряду с термодинамическими данными приведены результаты кинетических исследований реакции реагентов в системе Cr2(SO4)3-Na2CO3-MoO3 в зависимости от температуры (500 и 6000 С). По ним рассчитаны константы скоростей реакции и энергии активации и показана полная корреляция с закономерностями изменения изобарных потенциалов соответствующих процессов. Синтез Cr2(MoO4)3 осуществляли термической обработкой стехиометрической смеси реагентов заданной массы при 600 °С (точность ±10 °С) в течение 1.5-2.0 ч с последующим выщелачиванием и выделением препарата Cr2(MoO4)3. Его идентифицировали методами РФА, химического и седиментационного анализа.

3) Шурдумов Г. К.

Разработка рационального способа синтеза нанокристаллического вольфрамата свинца в расплавах системы [KNO3- NaNO3- Pb(NO3)2]эвт — Na2WO4 (K, Na, Pb||NO3, WO4) // Неорганические материалы. — Москва: Издательство Наука. — Том 51. — № 10. −2015

Проведен анализ термодинамических основ взаимодействия компонентов во внутреннем сечении [KNO3- NaNO3- Pb(NO3)2]эвт — Na2WO4 четверной взаимной системы (K, Na, Pb||NO3, WO4) и химических и фазовых равновесий в нём, а также данные по разработке рационального способа синтеза PbWO4 в расплавах, отличающегося высокими производительностью и выходом целевого продукта марки «х. ч.» в нанокристаллическом состоянии.

4) Шурдумов Г. К.

К вопросу об анализе и идентификации вольфрамата свинца и элементов d-семейства — Mn, Fe, Co, Cu, Zn и Cd / Г. К. Шурдумов, З. А. Черкесов, А. Г. Пшигаушева, Ф. Б. Мамхегова // Успехи современной науки. — 2017. — Т.1. — № 5. — с. 158—161

В работе представлен экспериментально-расчетный материал по разработке одного из вариантов оптимизированного способа анализа и идентификации вольфрамата свинца, основанного на его разложении азотной кислотой. Способ может быть распространён также на вольфраматы первого ряда d- элементов.

5) Шурдумов Г. К.

Об одном эффекте масообмена между системами Mn (Fe, Co) Mo(W)O4 -Na2CO3 и окружающей средой при твердофазных обменных реакциях в них и возможности его использования при идентификации молибдатов и вольфраматов поливалентных d-элементов марганца, железа, кобальта на основе кинетических (термогравиметрических) данных / Г. К. Шурдумов,

Л. И. Мокаева, З. А. Черкесов // East European Science Journal. — 2017. — v.1. — № 12(28). — p. 52-61

В работе затрагиваются вопросы состояния технологии анализа и идентификации молибдатов (вольфраматов) d-элементов и поиска путей её оптимизации на основе методов термогравиметрии и гравиметрии применительно к системам Mn(Fe,Co)Mo(W)О4-Na2CО3 (определение содержания основного вещества в анализируемом препарате по потери СО2 d-элементов в виде их оксидов МехОу, а Мо и W — m осаждением из фильтратов от оксидов МехОу нитратом свинца в весовых формах в виде PbMo(W)CО4). Показано, что указанные методы в приложении к анализу и идентификации молибдатов (вольфраматов) постоянновалентных d-элементов (Zn, Ni, Cd, Ag) приводит к совпадающим результатам, тогда как данные термогравиметрии гравиметрии по Mn(Fe,Co)Mo(W)О4 обнаруживают расхождения. В ней выявлены причины и механизм действия этого явления, которое, как показывают теоретический анализ вопроса и экспериментальные данные, связано с поливалентностью Mn(Fe,Co).

Установлено, что описанные процессы составляют основу выявленного, на взгляд авторов, впервые ими уникального явления в химии твердого тела молибдатов (вольфраматов) поливалентных d-элементов — одновременного роста и уменьшения массы систем Mn(Fe,Co)Mo(W)О4-Na2CО3 при их термической обработке в пространстве взаимодействия исходных реагентов, то есть одновременный обмен систем и окружающей двумя разными веществами — СО2 и О2. Предложена методология обоснованного выбора той реакции из серии ожидаемых, протекание которой абсолютно достоверно в данных физико-химических условиях.

Примеры патентов, ТУ (технические условия), удостоверений о регистрации Комитета по делам изобретений и открытий:

5. Шурдумов Г. К.

Патент на изобретение № 2394667. Расплав для получения порошков оксидных натрий-вольфрамовых бронз. Заявка № 2008123440. Приоритет изобретения 09 июня 2008 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20 июля 2010 г. Срок действия патента истекает 09 июня 2028 г.

6. Шурдумов Г. К.

Патент на изобретение № 23120168. Расплав для получения порошков оксидных натрий-вольфрамовых бронз. Заявка № 1326702005. Приоритет изобретения 24 октября 2005 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 10 декабря 2007 г. Срок действия патента истекает 24 октября 2025 г.

7. Шурдумов Г. К.

ТУ (технические условия) выполнены в рамках комплексной научно-технической программы «Реактив», разработаны лабораторные методики и технические условия на получение:

1) ТУ на кальция молибдат (№ реактивов по каталогу 43КӀ2), ТУ на никеля молибдат (43Н21), ТУ на свинца вольфрамат (4305), ТУ на свинца молибдат (4306), ТУ на стронция вольфрамат (4308), ТУ на стронция молибдат (43С10), ТУ на стронция нитрат (43С11), ТУ на бария вольфрамат (43БӀ), ТУ на бария молибдат (43Б3), ТУ на висмута вольфрамат (43В2), ТУ на висмута молибдат (43В3), ТУ на кадмия вольфрамат (43КӀ), ТУ на кадмия молибдат (43К2). МВиССО РСФСР. Уфимский нефтяной институт. Комплексная научно-техническая программа «Реактив». Каталог химических реактивов. — Уфа.-1986.-вып.4

2) ТУ на магния вольфрамат (№ реактивов по каталогу 2868), ТУ на магния молибдат (2869). Уфа.-1987.-вып.7

3) ТУ на марганца (II) вольфрамат (№ реактивов по каталогу 3366), ТУ на марганца (II) молибдат (3364), ТУ на меди (II) вольфрамат (3359), ТУ на меди (II) молибдат (3363), ТУ на рубидия вольфрамат (3368), ТУ на рубидия молибдат (3365), ТУ на цинка вольфрамат (3361). Каталог заказных реактивов. — Уфа.-1989

8. Г. К. Шурдумов, П. И. Проценко

Удостоверение о регистрации Комитета по делам изобретений и открытий при СМ СССР № 28038,1962; № 35011,1963; № 44159,1964; № 44155,1964

Почётные звания и награды 
 Почетный работник высшего образования РФ (1997 г.)
 Заслуженный деятель науки КБР (2007 г.)
 академик Адыгской Международной Академии Наук (2007 г.)
 Медаль «Ветеран труда»
 Победитель социалистического соревнования
 Медали ВДНХ

Примечания 

Родившиеся 20 октября
Родившиеся в 1934 году
Родившиеся в Заюкове
Физикохимики России
Химики СССР
Награждённые медалями ВДНХ СССР

Выпускники Ростовского государственного университета